Zum fünften Mal wurden 1967 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in Winnipeg zwischen dem  24. Juli und dem 3. August 1967 statt.

Acht Teams nahmen daran teil, die zunächst in zwei Vorrundengruppen gegeneinander antraten. Vier Teams qualifizierten sich für die K.O.-Runde.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinals 

|}

Spiel um die Bronzemedaille 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
RSSSF archive

1967
Fussball